Бенно (; —) — католический святой, десятый епископ мейссенский (1066—1106), сын графа Вернера фон Вальденберга.

Биография 
Бенно родился в 1010 году в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). Получил ученое образование, в 1028 году постригся в монахи, а в 1066 году был возведён императором Священной Римской империи Генрихом IV в сан епископа мейссенского.

Вследствие тайного участия в заговоре саксонцев, Бенно в 1075 году был дважды заключён Генрихом IV в тюрьму и лишен сана епископа города Мейсена. Только после изъявления им полной покорности ему был возвращён этот сан, и с тех пор, держась в стороне от светских интриг и следуя принципам Григория VII, он ревностно занялся улучшением быта духовенства, обращением в христианство вендов и введением усовершенствованного хозяйства в Мейссенском округе.

Епископ Бенно скончался 16 июня 1106 года в Мейсене. Останки его в 1576 году были перенесены в город Мюнхен, и он был признан патроном города и всей страны; часть этих останков была подарена Карлом VII католической общине в Дрездене.

Прославление 
31 мая 1523 года Бенно был причислен папой римским Адрианом VI к лику святых. Против этого Мартин Лютер написал сочинение «Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meissen soll erhoben werden».

День памяти — 16 июня.

Примечания

Литература 
 
 Эмзер И., «Vita Bennonis» (Лейпциг, 1512),
 Зейфарт, «Ossileg i um S. Bennonis» (Мюнхен, 1765).

Ссылки 

 St. Benno page at Christian Iconography 

Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Германии
Христианские святые XI века
Канонизированные в XIV веке
Епископы Мейсена
Епископы XI века
Епископы XII века